Grzegorzew (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Grzegorzew (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente